Jean Devillers-Terschuren (1955) – botanica canadese
 Pierre Devillers (1938) – botanico francese